Плаха — дерев'яна колода, на якій у давні часи відрубували голову засудженому до страти; поміст, на якому відбувалася така страта
 Плаха — великий з пласкою поверхнею шматок чого-небудь
 Плаха — діалектна назва поліна, шматка розколотої навпіл деревини, колоди
 «Плаха» — роман Чингіза Айтматова

Прізвище 
 Плаха Володимир Миколайович — український військослужбовець

Див. також 
 Плашка (значення)

Примітки